Verteidigungsfall oder Verteidigungszustand steht für:

 allgemein den Angriff von außen, siehe Landesverteidigung
 teilweise auch den Angriff auf einen Bündnispartner, siehe Kollektive Verteidigung
 in einzelnen Ländern den nach nationalem Recht geregelten Status bei drohendem oder stattfindendem Angriff mit Waffengewalt von außen, im Einzelnen in:
 der Bundesrepublik Deutschland, siehe Verteidigungsfall (Deutschland)
 der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, siehe Verteidigungszustand (DDR)
 Österreich, siehe Umfassende Landesverteidigung

Siehe auch:
 Defense Readiness Condition (DEFCON)
 Mobilmachung